Skrót AAII może oznaczać:
 American Association of Individual Investors
 Australian Artificial Intelligence Institute
 Air Accidents Investigation Institute